Perris :

Toponyme 
 Perris, ville dans le comté de Riverside en Californie
 Lac Perris, un lac artificiel en Californie

Patronyme 
 , athlète handisport australien
 , pilote britannique
 Georgie Perris-Redding, joueuse internationale de rugby à XV américaine